ACCS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 501 амінокислот, а молекулярна маса — 57 324.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з піридоксаль-фосфатом.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Трансферази